HT, Ht eller ht kan syfta på:

 HT – en lokaltidning i Hudiksvall, Hälsingland, se Hudiksvalls Tidning
 HT – ett processortillägg i Intels processorer, se Hypertrådning
 HT – en tidigare organisation för kollektivtrafiken i Köpenhamn, se Hovedstadsområdets Trafikselskab
 HT Tatran Prešov – en handbollsklubb från Prešov i Slovakien
 Brun HT – ett brunt syntetiskt azofärgämne
 ht – språkkoden för Haitisk kreol
 .ht – nationell toppdomän för Haiti
 Förkortning för hösttermin